YNK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile della Baia di Nootka (Canada)
 ynk – codice ISO 639-3 della lingua yupik naukan